Distrikt Pariahuanca bezeichnet folgende Distrikte in Peru:

 Distrikt Pariahuanca (Carhuaz), Distrikt in der Provinz Carhuaz (Region Ancash)
 Distrikt Pariahuanca (Huancayo), Distrikt in der Provinz Huancayo (Region Junín)